Stockport (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Stockport (Engeland), een plaats in het bestuurlijke gebied Stockport, in het Engelse graafschap Greater Manchester
Stockport (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Stockport (district), een Engels district in het graafschap Greater Manchester
Stockport (Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië